La temporada 2009 de la NASCAR Sprint Cup Series fue la 61.ª de la categoría más importante de stock cars de los Estados Unidos. El calendario fue de 36 fechas más dos carreras de exhibición, comenzando con las 500 Millas de Daytona en Daytona International Speedway y terminando con el Ford 400 en Homestead-Miami Speedway.

Jimmie Johnson ganó el título de pilotos con un quinto puesto en la última fecha. Chevrolet ganó el título de marcas con 262 puntos.

Equipos y pilotos confirmados

Tiempo completo

Tiempo parcial

Resultados

Carreras

Campeonato de pilotos

Campeonato de marcas

Véase también 

Deportes de motor en 2009
Temporadas de NASCAR